Robert Livingston (1746–1813) amerikai politikus
 Robert Livingston (1904–1988) amerikai színész
 Robert Livingston (1908–1974) amerikai jégkorongozó